Concertgebouw se poate referi la:

 Concertgebouw (Amsterdam), edificiu din Amsterdam care găzduiește numeroase evenimente concertistice;
 Orchestra Regală Concertgebouw, orchestră simfonică din Amsterdam.